Voici la liste des planètes mineures numérotées de 125001 à 126000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 125001 à 126000

125001-125100

125101-125200

125201-125300

125301-125400

125401-125500

125501-125600

125601-125700

125701-125800

125801-125900

125901-126000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000